Tourniquet (laccio emostatico in lingua inglese) può riferirsi a:

 Tourniquet – gruppo musicale
 Tourniquet – singolo dei Marilyn Manson del 1997
 Tourniquet – brano degli Evanescence del 2003
 Tourniquet termine tecnico per indicare il laccio emostatico